Louis Latzarus (1878-1942), écrivain français
 Bernard Latzarus (1885-1951), essayiste, latiniste et résistant français